Fabrizio Bressan – giocatore di football americano
 Filippo Maria Bressan – direttore d'orchestra e di coro italiano
 Luigi Bressan – arcivescovo cattolico italiano
 Matheus Simonete Bressaneli detto Bressan – calciatore brasiliano
 Mauro Bressan – ex calciatore italiano
 Pierre Jaillard Bressan – costruttore di strumenti a fiato francese di inizio '700
 Renan Bardini Bressan – calciatore brasiliano
 Tullio Bressan – critico letterario, insegnante e saggista italiano 
 Walter Bressan – calciatore italiano

Pagine correlate
 Bressani